Hugh Ross – aktor;
 Hugh Ross – amerykański brydżysta (ur. 1937);
 Hugh Ross – kreacjonista (ur. 1945).